Taju kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Tayu (distriktshuvudort i Indonesien), Jawa Tengah,

Kenya 

 Taju (vattendrag i Kenya), Homa Bay, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar